Памятный знак жертвам Голодомора 1932—1933 годов (Киев, Михайловская площадь) — памятник расположен у стены Михайловского Златоверхого монастыря. Открыт 2 сентября 1993 года и приурочен к 60-летию Голодомора 1932—1933 годов. Памятный знак изображает крест, мать с ребёнком на груди. Авторы — скульптор Василий Перевальский, архитектор Николай Кислый.

Описание 

Памятник представляет собой стелу из серого гранита, которая стоит на невысоком гранитном постаменте. В ней высечено отверстие в форме широкого креста, в котором закреплена стилизованная фигура Богоматери из чёрной бронзы. В центре Богоматери вырезан силуэт ребёнка с разведенными руками. В верхней части стелы на камне высечены даты «1932, 1933».

Литература 
 Веселова О. Пам’ятні знаки і пам’ятники жертвам Голоду-геноциду 1932—1933 рр. в Україні // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр. — Вип. 13 / НАН України. Ін-т історії України; Відп. ред. С. В. Кульчицький. — К., 2005. — 448 с. (стор. 434)
 Микола Кіпоренко, Галина Скляренко. Пам’ятний знак Нестору // Звід пам’яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 2.: М-С. — К.: Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004 (стор. 847).

Ссылки 
 Памятный знак «Жертвам голода 1932—1933 годов» (Киев)

жертвам голодомора
Голод на Украине (1932—1933)